Lise Bourbeau (n. 14 de febrero de 1941) es una ensayista canadiense que ha escrito acerca del desarrollo personal.

Biografía 
Empezó sus actividades en el desarrollo personal en 1982. Sus libros han sido traducidos en 21 lenguas con más de 4,5 millones de libros vendidos.

Descripción 
Lise Bourbeau define cinco heridas narcisistas: el abandono, el rechazo, la humillación, la traición y la injusticia en su libro clasificado como superventas Las 5 lesiones que impiden ser uno mismo. Retomando el trabajo de Wilhelm Reich sobre las heridas existenciales, John Pierrakos definió ocho: el abandono, el rechazo, la humillación, la traición, la injusticia, la intrusión, la impotencia y la inseguridad.

Publicaciones 
En francés
 Lise Bourbeau, La guérison des 5 blessures, Les Éditions ETC, janvier 2015 (ISBN 978-2920932685)
 Lise Bourbeau, Le Cancer, un livre qui donne de l'espoir, Les Éditions ETC, octobre 2013 (ISBN 978-2920932562)
 Lise Bourbeau, Écoute ton corps: ton plus grand ami sur terre édition 25e anniversaire, Les éditions ETC, 11 septembre 2012 (ISBN 978-2920932371)
 Lise Bourbeau, Ton corps dit: Aime-toi!: les malaises et maladies et leurs messages réédition, Les éditions ETC, 19 décembre 2011 (ISBN 978-2920932333)
 Lise Bourbeau, Diane: faire la paix avec le passé, Les éditions ETC, 19 avril 2012 (ISBN 978-2920932364)
 Lise Bourbeau, Wow! Je suis Dieu, tu l'es aussi, Les éditions ETC, 14 février 2011 (ISBN 978-2920932326)
 Lise Bourbeau, Just listen to your body and eat: stop trying to control your weight, Les éditions ETC, 3 octobre 2011 (ISBN 978-2920932340)
 Lise Bourbeau, Écoute et mange, Les éditions ETC, 5 novembre 2009 (ISBN 978-2920932302)
 Lise Bourbeau, Vous êtes le m'Être du jeu, Les éditions ETC, 16 juin 2009 (ISBN 978-2920932319)
 Lise Bourbeau, Arissiel : La vie après la mort réédition, Les éditions ETC, 2 décembre 2008 (ISBN 978-2920932272)
 Lise Bourbeau, Benani : La puissance du pardon réédition, Les éditions ETC, 2 décembre 2008 (ISBN 978-2920932289)
 Lise Bourbeau, Carina : Le pouvoir de révéler ses secrets, Les éditions ETC, 2 décembre 2008 (ISBN 978-2920932296)
 Lise Bourbeau, Amour, Amour, Amour: la puissance de l'acceptation, Les éditions ETC, 19 juin 2007 (ISBN 978-2920932265)
 Lise Bourbeau, Benani, Les éditions ETC, 7 septembre 2006 (ISBN 978-2920932258)
 Lise Bourbeau, Arissiel, Les éditions ETC, 30 août 2005 (ISBN 978-2920932234)
 Lise Bourbeau et Micheline St-Jacques, Le grand guide de l'être, Les éditions ETC, 18 septembre 2003 (ISBN 978-2920932197)
 Lise Bourbeau, Une année de prises de conscience, Les éditions ETC, 12 septembre 2002 (ISBN 978-2920932227)
 Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même: rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice, Les éditions ETC, 5 septembre 2000 (ISBN 978-2920932180)
 Lise Bourbeau, La sensualité et la sexualité, tome 7, Les éditions ETC, 16 novembre 1998 (ISBN 978-2920932166)
 Lise Bourbeau, Ton corps dit : « Aime-toi ! », Les éditions ETC, 10 novembre 1997 (ISBN 978-2920932159)
 Lise Bourbeau, La découverte de Rouma, Les éditions ETC, coll. « Écoute ton corps », 27 juillet 1995 (ISBN 978-2920932111)
 Lise Bourbeau, Les émotions, les sentiments et le pardon, tome 6, Les éditions ETC, coll. « Écoute ton corps », 1er décembre 1995 (ISBN 978-2920932142)
 Lise Bourbeau, Janie la petite, Les éditions ETC, coll. « Écoute ton corps », 27 juillet 1995 (ISBN 978-2920932128)
 Lise Bourbeau, Écoute ton corps, encore! la suite..., Les éditions ETC, 15 novembre 1994 (ISBN 978-2920932135)
 Lise Bourbeau, L'argent et l'abondance, tome 5, Les éditions ETC, coll. « Écoute ton corps », 10 janvier 1994 (ISBN 978-2920932104)
 Lise Bourbeau, Les relations parent-enfant, tome 4, Les éditions ETC, coll. « Écoute ton corps », 15 novembre 1993 (ISBN 978-2920932098)
 Lise Bourbeau, Les peurs et les croyances, tome 3, Les éditions ETC, coll. « Écoute ton corps », 15 novembre 1993 (ISBN 978-2920932081)
 Lise Bourbeau, La responsabilité, l'engagement et la culpabilité tome 2, Les éditions ETC, coll. « Écoute ton corps », 3 mai 1993 (ISBN 978-2920932074)
 Lise Bourbeau, Les relations intimes, tome 1, Les éditions ETC, coll. « Écoute ton corps », 13 mai 1993 (ISBN 978-2920932067)
 Lise Bourbeau, Je suis Dieu, Wow!, Les éditions ETC, 28 octobre 1991 (ISBN 978-2920932050)
 Lise Bourbeau, Qui es-tu?, Les éditions ETC, 22 décembre 1988 (ISBN 978-2920932012)
 Lise Bourbeau, Écoute ton corps - Ton plus grand ami sur la terre, Les éditions ETC, 15 avril 1987 (ISBN 978-2920932005)
En inglés
 Lise Bourbeau, Listen to your body, Les éditions ETC, 13 décembre 1989 (ISBN 978-2920932029)
 Lise Bourbeau, Listen to your body, réédition, Les éditions ETC, 16 novembre 1998 (ISBN 978-2920932241)
 Lise Bourbeau, Heal your wounds & find your true self, Les éditions ETC, 6 mars 2002 (ISBN 978-2920932210)
 Lise Bourbeau, Your body's telling you: love yourself!, Les éditions ETC, 6 mars 2002 (ISBN 978-2920932173)

Referencias

Enlaces externos 
 Entrevista de Lise Bourbeau por David Laroche

Ensayistas de Canadá
Ensayistas del siglo XX
Ensayistas del siglo XXI
Desarrollo personal